Mochtyella angelini är en ringmaskart som beskrevs av Mierzejewski 1978. Mochtyella angelini ingår i släktet Mochtyella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
angelini